Il singolare del Sparkassen Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Anke Huber era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jana Novotná.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–2, 4–6, 6–3  Amanda Coetzer.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (semifinali)
  Jana Novotná (campionessa)
  Iva Majoli (quarti di finale)
  Amanda Coetzer (finale)

 Anke Huber (semifinali) 
 Barbara Paulus (secondo turno) 
 Sabine Appelmans (quarti di finale) 
 Yayuk Basuki (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Sparkassen Cup 1997